Dark River () bezeichnet:

 Dark River (Te Hāpua / Sutherland Sound), ein Fluss auf der Südinsel Neuseelands
 Dark River (Nelson River), ein Nebenfluss des Nelson River in Minnesota
 Dark River (2008), deutscher Titel des zweiten Bands einer Trilogie von Autor John Twelve Hawks
 Dark River (2017), ein Filmdrama von Regisseur Clio Barnard